Saint-Savin kan syfta på följande orter i Frankrike:

 Saint-Savin, Gironde
 Saint-Savin, Hautes-Pyrénées
 Saint-Savin, Isère
 Saint-Savin, Vienne